Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku 2015. održano je u Lloret de Maru u Španjolskoj od 30. lipnja do 5. srpnja. Na njemu je Hrvatska osvojila svoj četvrti (uzastopni) naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina I

Skupina II

Izbacivanje 

Pobjednica Hrvatska nastupila je u sastavu: David Henigman, Igor Totić, Ivan Dumenčić, Hrvoje Ceković, Valentino Valentaković, Zvonimir Đikić, Ivan Jurić, Drago Vojnović, Ivan Jurić Grgić i Matej Semren. Izbornik: Davor Rokavec. Pom. trener: Ninoslav Pavelić

Doprvakinja Španjolska nastupila je u sastavu: Ramon Fuentes Zamora, Hagi Toure, Jose Miguel Sanchez Malia, Andres Gonzales Lopez, Fernando Gallego Hevia, M. Coral Dublino, Alvaro Polo Zamora, Carlos Donderis Vegas, Julio Sierra Garcia, Juan Vazquez Diz. Izbornik: Jaime Osborne Fernandez.

Izvori 

2015
Međunarodna natjecanja u rukometu na pijesku u Španjolskoj